Norman ist ein Vor- und Familienname, siehe Norman

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Norman (Alabama)
 Norman (Arkansas)
 Norman (Georgia)
 Norman (Indiana)
 Norman (Kalifornien)
 Norman (Nebraska)
 Norman (North Carolina)
 Norman (North Dakota), im Cass County
 Norman (Oklahoma)
 Norman (Pennsylvania)
 Norman (Virginia)
 Norman (Washington)
 Norman (Wisconsin), im Kewaunee County

Norman steht für:
 Norman (Unternehmen), norwegischer Softwarehersteller
 Norman (Mondkrater), benannt nach Robert Norman
 Norman (Lied), ein Country-Song
 Norman (Adelsgeschlecht)
 Norman (Schiff, 1894)
 Norman (G49)
 Norman (2016), Film von Joseph Cedar
 Norman Crag, Nunatak auf der Ross-Insel, Antarktis
 Norman-Gletscher, Gletscher an der Rymill-Küste, Palmerland, Antarktika
 Norman Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Norman Style, Epoche der englischen Architekturgeschichte
 Normann
 Norrman
 Normand